Frederico V  foi um burgrave de Nurembergue, da Casa de Hohenzollern, de 1357 a 1397. Foi sucedido em 1397 por seu filho   em Nurembergue. Com sua morte em 1398, os Principados de Ansbach, Bayreuth e Culmbach, que pertenciam à sua família, foram divididos entre ele e seu irmão .

Ascendência

Bibliografia 

 

 

 

 

Nascidos em 1333
Mortos em 1398
Burgraves de Nuremberga